Оратів — селище міського типу, районний центр, Вінницька область, Оратівський район
 Оратів — село, Вінницька область, Оратівський район